Toponímia:
 Abusu/La Peña
 Castell de la Peña
 La Peña, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Peña Sport Fútbol Club, club de futbol navarrès de la ciutat de Tafalla 
 Biografies:
 Adriana Peña
 Alfonso Peña Boeuf (Madrid, 1888 - 1966), enginyer de camins i polític espanyol 
 Antoni Peña Picó (Felanitx, 1970), atleta mallorquí de marató 
 Candela Peña
 Demetrio Jorge Peña Collado (Vélez Rubio, 1939), empresari del comerç andalús establit a Mallorca 
 Enrique Peña Nieto
 Felip Peña o Felipe Peña (Barcelona, 1921 - 1989), actor 
 Florencia Peña
 Francisco Peña Romero o Paco Peña (Jerez de los Caballeros,?), futbolista espanyol 
 Gabriel Peña Aranda (1936-2002), polític espanyol 
 Iván de la Peña López (Santander, 1976), futbolista càntabre format a Catalunya on va desenvolupar la major part de la seva carrera
 José Luis Peña Revilla (Santander, 1972), futbolista càntabre que ocupava la posició de davanter 
 José Manuel de la Peña y Peña (ciutat de Mèxic, 1789-1850), polític i jurista
 Juan Manuel Peña Montaño (Santa Cruz de la Sierra, 1973), futbolista bolivià que juga com a defensa al Celta de Vigo
 Manuel Peña Escontrela, conegut simplement com a Peña (Sarria, 1965 - Ponferrada, 2012), futbolista gallec
 Mariano Peña
 Michael Peña (Chicago, 1976) és un actor estatunidenc.
 Pedro Peña Allén (Tordehumos, Valladolid, 1925 − Madrid, 2014), actor espanyol 
 Roger Peña (Barcelona, 1959), director, adaptador, traductor i actor de doblatge, traductor teatral i dramaturg
 Vicky Peña (Barcelona, 1954), actriu 
 Víctor Hugo Peña Grisales (Bogotà, Cundinamarca, 1974), ciclista colombià professional des del 1997 
 Victòria Peña, diversos personatges